Smog - luchtvervuiling
 Smog (band) - de eenmansband van Bill Callahan
 Spreken met ondersteuning van gebaren (SMOG) - een vorm van ondersteunende communicatie
 Smog (1962) - een Italiaanse film van Franco Rossi uit 1962
 Smog (1973) - een Duitse televisiefilm van Wolfgang Petersen uit 1973.
 Smog (1999) - een Amerikaanse televisiefilm van Jon Favreau uit 1999
 Smog (2000) - een Chileense film van Sebastián Campos en Marialy Rivas uit 2000